

Кондрашина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Кондрашина — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область